Élisabeth Bouscaren (née en 1956), mathématicienne française.
 Gabriel Bouscaren (1832-1880), militaire français.